Реміза (ремізка) — пристрій у ткацьких верстатах.
 Реміза — природний чи штучно створений біотоп, який слугує для притулку диким тваринам.

Див. також 
 Реміз — багатозначний термін.
 Ремез (Remiz pendulinus) — птах ряду горобцеподібних.

Примітки